Орландо Джонатан Бланчард Блум () е британски актьор, носител на „Европейска филмова награда“ и номиниран за награда „Сатурн“. От 2014 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Биография 
Орландо Блум е роден на 13 януари 1977 г. в Кентърбъри, Кент, в семейството на Соня Копланд и Хари Блум. Баща му е роден в Южна Африка, работи като адвокат и борец против апартейда.

През 2010 г. Блум се жени за Миранда Кър, от която има син. През 2013 г. те се разделят.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Английски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Будисти
Кентърбърийци
Модели от Великобритания